Фамилија Муриљо има више значења:

 Фамилија Муриљо, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Муриљо, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику